María (del hebreo מִרְיָם (Maryam), véase María (nombre), es un nombre propio femenino que hace referencia a varios artículos:

Personajes con ese nombre 
 Véase también: 
 Véase también:

Personajes bíblicos 

 María (madre de Jesús), en el cristianismo es llamada «Virgen María» o «la Virgen» por antonomasia
 María Magdalena o Míriam de Magdala, una de las discípulas curadas por Jesús
 María de Betania, hermana de Lázaro
 María de Cleofás, seguidora de Jesús

Santas cristianas 
María Bertila Boscardin (1888-1922), religiosa italiana;
María de Cervelló (1230-1290), española, primera religiosa mercedaria;
María de Egipto (344-422), ermitaña;
María de San José Alvarado (1875-1967), venezolana fundadora de las agustinas recoletas;
María Eufrasia Pelletier (1796- 1868), religiosa francesa fundadora de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor;
María Francisca de las cinco llagas, santa italiana nacida con el nombre de Anna Maria Gallo (1715-1791);
María Goretti (1890-1902), mártir italiana.
María Josefa Rossello (1811-1880), fundadora de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia;
María Josefa Sancho (1842-1912), española fundadora de la congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad;
María MacKillop (1842-1909), australiana;
María Magdalena de Pazzi (1566-1607), monja carmelita;
María Margarita de Youville (1701-1771), canadiense fundadora de las Hermanas de la Caridad de Montreal;
María Mazzarello (1837-1881), italiana cofundadora del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora;
María Micaela del Santísimo Sacramento (1809-1865), española, fundadora de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad;
María Pilar de San Francisco de Borja (1877-1936), mártir carmelita española;
María Rafols Bruna (1781-1853), española cofundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana;
María Rosa Molas (1815-1876), española fundadora de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación.

Miembros de la realeza 

Monarcas o poseedoras de algún título de realeza (Reina María, Queen Mary, etc.) o que por una razón u otra pueden llevar como apellido el nombre de un reino:
 María de Aragón,
 María de Austria, (incluye dos María Teresa y una María Luisa).
 María de Castilla,
 María Isabel de Dinamarca, princesa de Dinamarca.
 Marie de Dinamarca, princesa de Dinamarca.
 Ana María de Dinamarca, princesa de Dinamarca y reina consorte de Grecia.
 María de Escocia
 María de Guisa, reina regente de Escocia.
 María I Estuardo, reina de Escocia.
María Enriqueta Estuardo, la primera princesa real de Inglaterra.
 María de Francia, (incluye una María Antonieta y una María Teresa).
 María de Gran Bretaña, princesa británica.
 María de Grecia, princesa de Grecia y de Dinamarca.
 María I de Hungría, reina de Hungría. 
 María de Inglaterra,
 María de Navarra, reina consorte de Aragón.
 María de Portugal,

Poseedoras de algún título de nobleza (Condesa María, Duquesa María, Marquesa María, etc.) o que por una razón u otra pueden llevar como apellido el nombre de una dinastía nobiliaria o un territorio:
 María de Berry, duquesa de Auvergne y condesa de Montpensier.
 María de Borgoña, nombre de varias poseedoras de algún título asociado al ducado de Borgoña (princesas, duquesas y condesas):
 María de Borgoña, duquesa de Saboya (1380-1428), hija de Felipe II de Borgoña.
 María de Borgoña (1457-1482), abuela de Carlos I de España.
 María de Cléveris, princesa de Borgoña.
 María Luisa de Gonzaga, reina consorte de Polonia.
 María de Hesse-Darmstadt, emperatriz de Rusia.
 María de Hohenzollern-Sigmaringen, princesa y reina madre de Bélgica.
 María de Médici, reina de Francia.
 María de Prusia, reina consorte de Baviera.
 María de Sajonia-Coburgo-Gotha, reina de Rumanía.
 María Fiódorovna Románova, nacida princesa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y más tarde princesa Dagmar de Dinamarca, emperatriz consorte de Rusia.
 María Amalia de Sajonia, reina consorte de Nápoles y de España.
 María Ana de Braganza, reina consorte de Sajonia.
 María Cristina,
 María José de Bélgica, reina consorte de Italia.
 María Leonor de Brandeburgo, reina de consorte de Suecia.
 María Luisa,
 María Sofía Federica de Hesse-Kassel, reina consorte de Dinamarca y Noruega.
 María Teresa,
 María Tudor,

Otros 

 María Alejandra Díaz, abogada venezolana.
 María Bolívar, política venezolana.
 María Corina Machado, política venezolana.
María Gabriela Chávez, hija del presidente venezolano Hugo Chávez.

Topónimos

Colombia 

 María, antigua villa que existió en lo que hoy es El Carmen de Bolívar y el cual le dio el nombre a sus serranías adyacentes: Montes de María.
 María La Baja, municipio ubicado al norte de Colombia.

España 

 María (Almería), municipio de la provincia de Almería;
 María de Huerva, municipio de la provincia de Zaragoza;
 En esta localidad se dio la «Batalla de María» el 15 de junio de 1809, en el marco de la guerra de la Independencia, con victoria francesa.
 Doña María, localidad de la provincia de Almería;

Perú 
 Distrito de María, en el departamento de Amazonas, Perú;

Arte 

 «María (novela)» (1867), del colombiano Jorge Isaacs (1837-1895).
 «María (ópera)» (1976), del músico costarricense Alcides Prado Quesada (1900-1984).
 «María la O» (1930), zarzuela del músico cubano Ernesto Lecuona (1895-1963).

Canciones

 Maria, canción de Leonard Bernstein, de la película y musical West Side Story (1961)
 Maria (canción de C-Kan) (2016)
 María (canción de Pepe Aguilar) (2016)
 María (canción de Café Tacvba) (2014)
 María (canción de La Oreja de Van Gogh) (2013)
 Maria, canción de Blondie de 1999
 «María (canción de Ricky Martín) (1995)
 «María de la O (canción)», obra española de Salvador Valverde y Rafael de León, sobre la que se hicieron dos películas.
 «María, la del barrio (canción)», obra de Thalía, tema principal de la telenovela homónima.

Artistas famosas de nombre María 

 María Blanchard (1881-1932), pintora española.
 María Antinea (1915-1991), cantante española.
 Maria Callas (1923-1977), soprano griega.
 Maria Girona i Benet (1923-2015), pintora y grabadora barcelonesa.
 María Elena Walsh (1930-2011), cantautora y escritora argentina.
 María Martha Serra Lima (1942-), cantante argentina.
 Maria Creuza (1944-), cantante brasileña.
 Maria Bethânia (1946-), cantante brasileña.
 María Graña (1953-), cantante argentina.
 María Conchita Alonso (1957-), actriz y cantante cubana.
 María José (1976-), cantante mexicana.
 María Inés Guerra (1983-), presentadora de televisión y cantante mexicana.
 MARIA, banda japonesa de J-Rock, conformada por seis mujeres.
 María Eugenia Díaz, cantautora y compositora de folklore argentina.
 María Rubio (1934-2018), actriz mexicana conocida por sus interpretaciones de villana.

Especies botánicas 

 María, nombre vulgar de la planta Asparagus acutifolius;
 María o María Juana (Marihuana), nombre vulgar de la planta Cannabis sativa, especialmente cuando se utiliza como estupefaciente;

Telenovelas 
 María Mercedes, protagonizada por Dominik.
 María, la del barrio (telenovela), protagonizada por Thalía.
 La María, telenovela de 1972 colombiana.

Otros usos 

 Baño María o baño de María, proceso culinario atribuido a María la Judía por el que se calienta el contenido de un recipiente colocando este en el interior de otro con agua hirviendo.
 Galleta María, galleta redonda de masa fina;
 María (asignatura), coloquialmente, asignatura escolar que no requiere de esfuerzo por parte del alumno para aprobar.